Колвас — озеро на территории Ребольского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 7,3 км², площадь водосборного бассейна — 426 км². Располагается на высоте 185,1 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные.

В северо-западную оконечность Колваса втекает река Ожма, которая, беря начало из озера Эльмут, протекая озеро Ожма и принимая воды из озера Большое Мазъярви, впадает в озеро Колвас.

С южной стороны в Колвас также впадает река без названия, несущая воды озёр Верхнее, Печче и Виччаярви, Палаярви, Кожуль, а также реки Шалимъярви.

Из Колваса вытекает река Колвас, впадающая в Лексозеро, откуда через реки Сулу и Лендерку воды в итоге попадают в Балтийское море.

В озере расположены шесть безымянных островов различной площади.

Вдоль северо-восточного берега озера, на котором располагается деревня Колвасозеро, проходит дорога местного значения.

Код объекта в государственном водном реестре — 01050000111102000010304.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 
 

Бассейн Колваса
Озёра Муезерского района